Першотравне́вое, Першотра́вневое ( — «Первомайское») — название населённых пунктов на Украине:

Винницкая область 

Першотравневое — до 1993 г. название села Степанки в Барском районе.

Волынская область 

Першотравневое — с 1964 по 1991 г. название села Боголюбы в Луцком районе.

Донецкая область 
 Першотравневое — прежнее название посёлка городского типа Мангуш, административного центра Мангушовского района

Днепропетровская область 
 Першотравневое — посёлок в Никопольском районе.
 Першотравневое — село в Покровском районе.

Житомирская область 
 Першотравневое — село в Коростенском районе.
 Першотравневое — село в Малинском районе.
 Першотравневое — посёлок городского типа в Овручском районе.
 Першотравневое — посёлок в Ружинском районе.

Запорожская область 
 Першотравневое — село в Васильевском районе.
 Першотравневое — село в Мелитопольском районе.
 Першотравневое — село в Михайловском районе.
 Першотравневое — село в Розовском районе.

Киевская область 
 Першотравневое — село в Броварском районе.
 Першотравневое — село в Ракитнянском районе.

Кировоградская область 
 Першотравневое — село в Александрийском районе.

 Першотравневое — посёлок в Долинском районе.

Львовская область 

Першотравневое — до 1995 г. название села Лешков в Сокальском районе.

Николаевская область 
 Першотравневое — село в Снигирёвском районе.

Одесская область 
 Першотравневое — село в Великомихайловском районе.
 Першотравневое — село в Измаильском районе.
 Першотравневое — село в Лиманском районе.

Полтавская область 
 Першотравневое — село в Зеньковском районе.
 Першотравневое — село в Пирятинском районе.
 Першотравневое — посёлок в Чутовском районе.
 Першотравневое — село в Шишацком районе.

Ровненская область 
 Першотравневое — с 1962 по 1990 г. название села Моквин Березновского района

Сумская область 
 Першотравневое — село в Белопольском районе.
 Першотравневое — село в Бурынском районе, ликвидировано в 1988 году
 Першотравневое — село в Конотопском районе.
 Першотравневое — посёлок в Лебединском районе.
 Першотравневое — село в Роменском районе, ликвидировано в 2003 году
 Першотравневое — село в Тростянецком районе.

Тернопольская область 
 Першотравневое — до 1992 г. название села Вербов Подгаецкого района

Харьковская область 
 Першотравневое — село в Балаклейском районе.
 Першотравневое — село в Богодуховском районе.
 Першотравневое — посёлок в Богодуховском районе.
 Першотравневое — посёлок в Боровском районе.
 Першотравневое — посёлок в Двуречанском районе.
 Першотравневое — село в Зачепиловском районе.
 Першотравневое — село в Змиёвском районе.
 Першотравневое — посёлок в Золочевском районе.
 Першотравневое — село в Красноградском районе.
 Першотравневое — село в Печенежском районе.
 Першотравневое — посёлок в Харьковском районе.

Херсонская область 
 Першотравневое — село в Бериславском районе.
 Першотравневое — село в Ивановском районе.

Хмельницкая область 
 Першотравневое — село в Староконстантиновском районе.

Черкасская область 
 Першотравневое — село в Чернобаевском районе.

Черниговская область 
 Першотравневое — с 1961 по 2016 г. название села Хандобоковка в Семёновском районе.

См. также 
 Первомайское